Plaats in Indonesië
 Sidorukun (Pangkatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu in de provincie Noord-Sumatra
 Sidorukun (Gresik), een plaats in het bestuurlijke gebied Gresik in de provincie Oost-Java